Osoby o tym nazwisku:
 Adam Wojtkiewicz – rzymskokatolicki biskup
 Antoni Wojtkiewicz (Antoni Woytkiewicz) – generał major ziemiański powiatu telszewskiego, zapoczątkował powstanie kurlandzkie (1794)
 Agata Wojtkiewicz – polska projektantka mody
 Aleksander Wojtkiewicz – polski szachista
 Leon Wojtkiewicz – polski lekkoatleta
 Michał Wojtkiewicz – polski polityk, samorządowiec i geodeta, poseł na Sejm
 Stanisław Strumph-Wojtkiewicz – polski poeta, prozaik, tłumacz
 Wincenty Wojtkiewicz – polski technolog barwników
 Witold Wojtkiewicz – polski malarz, rysownik i grafik
 Władysław Wojtkiewicz – polski oficer